Ablepharus bivittatus — вид плазунів родини Сцинкових.

Опис 
Загальна довжина цього сцинка сягає 12-14 см, з них хвіст — 7—8 см. Колір має оливко—коричневий або коричнево—бурий із смугами. Між ними 4-ма рядами розташовані поздовжні світлі рисочки, або невеликі бурі плями. На кожному боці розташовані широкі бурі смуги. У самців у період парування черево стає золотаво-помаранчевим або рожевим.

Спосіб життя 
Полюбляє сухі, сильно кам'янисті схили, активізуються навесні, стають швидкими, рухливими. Виявлено випадки появи цих тварин на висоті 2200-3300 м над рівнем моря. Рухи цього сцинка нагадують змій. Активний вдень, виходить із—під каміння. Живиться комахами.

Парування відбувається у травні — червні. У червні відбувається відкладка яєць. Їх зазвичай 4—5. Чере 2 місяця з'являються з яєць дитинчата.

Розповсюдження 
Мешкає у південній Вірменії, південно—східному Азербайджані (занесен у Червону книгу), східній Туреччині, північно—західному Ірані, південному Туркменистані, виявлено декілька випадків появи смугастих зміїок на заході Афганістану.

Джерела 
 The Reptile Database 
 (рос.) А. Г. Банников, И. С. Даревский, А. К. Рустамов Земноводные и пресмыкающиеся СССР / под ред. проф. А. Г. Банникова — М.: Мысль, 1971. — С. 142–144. — 303 с.

Тварини, описані 1832
Сцинкові
Плазуни Азії